Mediana de Voltoya kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mediana de Voltoya (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Mediana de Voltoya (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar